Beaurain ist der Name einer französischen Gemeinde:
 Beaurain in der Region Hauts-de-France

Beaurain ist der Familienname folgender Personen:
 Désiré Beaurain (1881–1963), belgischer Fechter
 Janusz de Beaurain (1893–1959), polnischer Brigadegeneral
 Jean de Beaurain (1696–1771), französischer Geo- und Kartograf
 Nicolas Beaurain, französischer Glasmaler der Renaissance